Cet article recense les églises dédiées à saint Avit.

France 
 Église Saint-Avit, Autheuil, Eure-et-Loir
 Église Saint-Avit, Carlat, Cantal
 Église Saint-Avit, Lacapelle-Biron, Lot-et-Garonne
 Église Saint-Avit, Saint-Avit, Landes
 Église Saint-Avit, Saint-Avit-Rivière, Dordogne
 Église Saint-Avit, Saint-Avit-Sénieur, Dordogne

Saint-Avit